Znojile je ime več naselij v Sloveniji:

 Znojile, občina Kamnik
 Znojile, občina Tolmin
 Znojile, občina Zagorje ob Savi
 Znojile pri Krki, občina Ivančna Gorica
 Znojile pri Studencu, občina Sevnica

Naselja v Sloveniji